Geir Andre Erlandsen (* 29. März 1976 in Oslo) ist ein norwegischer Tischtennisprofi, der bis 2015 mit dem ASV Grünwettersbach in der 2. Bundesliga Süd spielte. Er ist mehrmaliger norwegischer Meister im Einzel, Doppel und Mixed. Seit 1993 (bis 2015) nahm er 13-mal an Weltmeisterschaften teil. Seinen jüngsten Titel eines Norwegischen Meisters im Einzel holte er 2015 vor Vereinskollege Roger Anderrsson (Stord BTK) und Espen Rønneberg.

Zeit in Deutschland 
Seit 1997 spielt Geir Erlandsen bei deutschen Vereinen. Über die Stationen Team Galaxis Lübeck (1997), Würzburger Hofbräu (1999), TTF Ochsenhausen (2000), TTC Karlsruhe-Neureut (2001), Granada (Spanien) (2004) und FC Tegernheim kam er 2011 zum ASV Grünwettersbach, den er nach dessen Aufstieg in die erste Bundesliga 2015 verließ.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Norwegen)
Tischtennisspieler (ASV Grünwettersbach)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Tischtennisspieler (TTC Karlsruhe-Neureut)
Norwegischer Meister (Tischtennis)
Norweger
Geboren 1976
Mann